Jan Brochowski – kasztelan i podkomorzy zakroczymski, chorąży liwski
 Jan Brochowski – wojski warszawski